Eccher ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Eccher (* 1961), österreichischer Politiker 
 Bernhard Eccher (* 1948), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Jacinto Eccher (auch Giacinto Eccher; 1912–1997), bolivianischer Geistlicher
 Oswald Eccher ab Eccho (1866–1935), österreichischer Generalmajor